Qui est Terra Wilder ? est le premier tome de la série fantasy d’Anne Robillard Terra Wilder. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Ce roman narre l'histoire de Terra : un professeur de philosophie dont on croit tout connaître dès le début du récit, mais qui, au fil de la lecture, se révèle être bien plus qu'un simple scientifique recyclé en professeur. 

Cette œuvre se rapproche d'A.N.G.E. et de la saga Les Chevaliers d'Émeraude (du même auteur).

Résumé 
Terra Wilder souhaite oublier l'accident tragique dans lequel il a perdu sa femme. Il s'installe à Little Rock, une petite ville du Canada, afin d'y enseigner la philosophie, en espérant se reconstruire.

Mais dès son arrivée, il se passe des choses bizarres : ses élèves commencent à le vénérer, les arbres cherchent à l’agripper et le fantôme de son épouse vient le hanter. Il découvre aussi que ses mains ont le pouvoir de guérison.

Liens externes 
 

Terra Wilder
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2006
2006 en fantasy